Drehzahlwandler bezeichnet:
 ein Getriebe im Allgemeinen
 eine Föttinger-Kupplung